Spokane (Washington), een stad in de Amerikaanse staat Washington
 Spokane (Louisiana), een census-designated place in de Amerikaanse staat Louisiana
 Spokane (Missouri), een census-designated place in de Amerikaanse staat Missouri
 Spokane (South Dakota), een spookdorp in de Amerikaanse staat South Dakota
 Spokane (rivier), een rivier in de Amerikaanse staat Washington
 Spokane (taal), een Salishtaal gesproken door de Spokane-indianen
 Spokane (volk), een Noord-Amerikaans indianenvolk
 Spokane County, een county in de Amerikaanse staat Washington
 Spokane Indian Reservation, een indianenreservaat in de Amerikaanse staat Washington